De oranjeborstvijgpapegaai (Cyclopsitta gulielmitertii) is een vogel uit de familie Psittaculidae (papegaaien van de Oude Wereld).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort is endemisch in Nieuw-Guinea en telt 7 ondersoorten:
 Cyclopsitta gulielmitertii melanogenia: Aru-eilanden.
 Cyclopsitta gulielmitertii gulielmitertii: Sulawati, Vogelkop (noordwestelijk Nieuw-Guinea).
 Cyclopsitta gulielmitertii nigrifrons: noordelijk Nieuw-Guinea.
 Cyclopsitta gulielmitertii ramuensis: Ramu (noordoostelijk Nieuw-Guinea).
 Cyclopsitta gulielmitertii amabilis: oostelijk Nieuw-Guinea.
 Cyclopsitta gulielmitertii suavissima: zuidoostelijk Nieuw-Guinea.
 Cyclopsitta gulielmitertii fuscifrons: zuidelijk Nieuw-Guinea.

Externe link
Avibase

Psittacidae
IUCN-status niet bedreigd
Endemisch dier uit Nieuw-Guinea